Andoma peut être :
 Andoma, localité du territoire de Buta, dans la province du Bas-Uélé en République démocratique du Congo ;
 Andoma, rivière du Nord-ouest de l’oblast de Vologda, en Russie